El término El economista puede referirse:

a The Economist (1843), una revista del Reino Unido;
a El Economista (1854), una revista fundada por Antonio Hernández Amores y Juan López Somalo, y a partir de 1856 dirigida por Gabriel Rodríguez y José Echegaray.
a El Economista (1886-1937), una revista española;
a El Economista (1988-), un periódico mexicano;
a El Economista (2006-), un periódico español;
a El Economista, un periódico argentino;
a «El economista», un episodio de la serie de televisión Lost.